Czesław Słoński – polski poeta, publicysta, nauczyciel, działacz społeczny
 Edward Słoński – polski poeta i pisarz
 Kazimierz Bernaczyk-Słoński – polski żołnierz, cichociemny
 Stanisław Słoński – polski językoznawca, slawista